III зимние Олимпийские игры (III зимняя Олимпиада) — мультиспортивное мероприятие, прошедшее в Лейк-Плэсиде, США. Первые Зимние Олимпийские игры, проводившиеся не на территории Европы.

Выбор столицы игр 
На проведение игр также претендовали канадский Монреаль (Канада), а также американские города , Йосемити Вэлли, Лейк Тахо, Дулут, Миннеаполис и Денвер.

Виды спорта 
На Играх проводились соревнования по семи основным и двум демонстрационным видам спорта.

Основные виды.
  Бобслей (2)
  Конькобежный спорт (4)
  Лыжное двоеборье (1)
  Лыжные гонки (2)
  Прыжки с трамплина (1)
  Фигурное катание (3)
  Хоккей (1)

В скобках указано количество разыгрывавшихся комплектов медалей. Общее число разыгрываемых комплектов медалей: 14. 

Демонстрационные виды.

 Гонки на собачьих упряжках;
 Кёрлинг.
Изменения в программе. Игры покинул скелетон. В качестве демонстрационного был возвращён кёрлинг, заменивший покинувшие Игры соревнования военных патрулей.

Страны-участницы 
Участвовало 17 стран.

Расписание соревнований 

Демонстрационные виды: Гонки на собачьих упряжках, Кёрлинг.

* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной Олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.

Медальный зачёт

Призёры игр

Ссылки 
 

Зимние Олимпийские игры 1932